Рур:

Топоним 
 Рурская область () — крупнейший промышленный район Германии
 Рур — территориальная единица в Северном Рейне-Вестфалии в период наполеоновских войн
 Рур () — коммуна в регионе Пьемонт (Италия)
 Рур — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)

Гидроним 
 Рур () — река в Германии, правый приток Рейна.
 Рур () — река в Бельгии, Германии и Нидерландах, правый приток Мааса.

Акроним 
 РУР — рычаг управления реверсом.
 РУР — рота усиленного режима, внутренняя тюрьма в исправительно-трудовом лагере СССР.

См. также 
 R.U.R. — фантастическая пьеса Карела Чапека 1920 года, где впервые введено слово «робот».
 Общество помощи России в войне (, акроним-транслитерация — РУР) — благотворительная организация США во время Второй мировой войны.

Примечания